Maria Fernanda Alves e Mariana Duque erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Il doppio del torneo di tennis Rock Hill Rocks Open 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Maria Abramović e Roxane Vaisemberg che hanno battuto in finale Madison Brengle e Gabriela Paz 3–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie 

 Maria Abramović /  Roxane Vaisemberg (campionesse)
 Macall Harkins /  Chanel Simmonds (quarti di finale)

 Tímea Babos /  Ajla Tomljanović (semifinali) 
 Maria Sanchez /  Ashley Weinhold (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Rock Hill Rocks Open 2011